Павел Марин (; 14 июня 1995, Кейла, Харьюмаа) — эстонский футболист, атакующий полузащитник клуба «Нымме Калью» и национальной сборной Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Кейла», также на юношеском уровне играл за таллинский «СК Реал». В 2011 году дебютировал на взрослом уровне в составе таллинского клуба «Пуума», выступавшего в первой лиге, провёл в команде два с половиной сезона.

В июле 2013 года перешёл в «Левадию», в первом сезоне выступал только за дубль. Дебютный матч за основной состав «Левадии» сыграл 25 февраля 2014 года в Суперкубке Эстонии против «Флоры» (0:1), заменив на 91-й минуте Марека Кальюмяэ. В высшем дивизионе сыграл первый матч и забил первый гол 15 марта 2014 года в игре с таллинским «Калевом» (8:0). В 2014 году со своим клубом стал чемпионом Эстонии, впоследствии неоднократно был медалистом.

Осенью 2018 года играл за финский клуб второго дивизиона «КПВ», стал серебряным призёром турнира. Затем на сезон вернулся в «Левадию», а в 2020 году выступал за «Тулевик».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Эстонии, начиная с 17 лет.

В национальной сборной Эстонии дебютировал 29 мая 2016 года в матче Кубка Балтии против Литвы. 22 ноября 2016 года забил свой первый гол за сборную в ворота команды Антигуа и Барбуда, гол стал победным в матче. Последний на данный момент матч за сборную сыграл в ноябре 2020 года. В январе 2023 года снова был вызван в сборную, но на поле не выходил.

Достижения 
 Чемпион Эстонии: 2014
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии: 2015, 2016, 2017, 2019
 Обладатель Кубка Эстонии: 2013/14, 2017/18
 Финалист Кубка Эстонии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Эстонии: 2015, 2018

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте transfermarkt.com
 Профиль на сайте УЕФА
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Пуума»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Нымме Калью»